Hudelmaier ist der Familienname folgender Personen:

 Margit Hudelmaier (* 1960), deutsche Sozialpädagogin
 Werner Hudelmaier (* 1940), deutscher Politiker der CDU
 Wilhelm Hudelmaier (1934–2000), deutscher Räuber